Серріє́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на південний схід від Парижа, 120 км на південь від Діжона, 12 км на захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 118 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 298,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Серрієр на сайті французького Національного інституту географії
 Серрієр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Серрієр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Серрієр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Серрієр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара